«Rīgas satiksme» является обществом с ограниченной ответственностью Рижского самоуправления. Компания осуществляет пассажирские перевозки по Риге и её ближайшим окрестностям на автобусах, троллейбусах и трамваях, а также обслуживает платные автостоянки в центре Риги. На начало 2022 года «Rīgas satiksme» обеспечивало автобусное сообщение (403 автобуса, 54 маршрута), троллейбусное сообщение (278 троллейбуса, 18 маршрутов), трамвайное сообщение (185 вагонов, 8 маршрутов), а также управляло 6419 парковочными местами.

История 
В 1992 году государственное предприятие «Rīgas Autobusu parks» было реорганизовано, в результате чего для перевозки пассажиров в городе Риге были созданы два муниципальных предприятия — автобусные парки «Imanta» и «Tālava». Автобусный парк «Иманта» осуществлял перевозки преимущественно по левому берегу Даугавы, а «Талава» — по правому. Техническое состояние автобусов обеих компаний было плохим, но компании получили значительный импульс, получив в дар подержанные автобусы из Швеции, Дании, Германии и Нидерландов. В 1993 году компании стали интересоваться кредитными возможностями Всемирного банка для приобретения новых автобусов и начала строительства и реконструкции центров технического обслуживания. В 1997 году было подписано соглашение о кредите Всемирного банка, и уже в ноябре были получены первые 52 автобуса Mercedes-Benz. В 2001 году Рижское самоуправление начало программу обновления автобусов, планируя закупить 355 автобусов.
 
Единое предприятие «Rīgas satiksme» было основано 20 февраля 2003 года в соответствии с решением Рижской думы, объединив муниципальные предприятия — автобусные парки «Imanta» и «Tālava». Слияние было хорошо воспринято, поскольку оно обеспечило положительный денежный поток и сбалансированный платежный баланс за приобретенные автобусы. Первоначально компания занималась только обеспечением автобусного движения в Риге и ее ближайших окрестностях. 1 января 2005 года SIA «Rīgas satiksme» объединилось с SIA «Tramvaju un trolejbusu pārvalde», SIA «Rīgas autostāviettas» и SIA «Rīgas domes autobāze», создав таким образом крупнейшее предприятие Рижского самоуправления.

С 1 мая 2009 года в общественном транспорте Риги стали доступны электронные платежи. Платёжная карта Рижского общественного транспорта называется электронным билетом или е-талоном.
 
С 1 января 2012 года компания «Rīgas satiksme» осуществляло пассажирские перевозки на микроавтобусах. В конце 2013 года было основано отдельное предприятие «Rīgas mikroautobusu satiksme», занимавшееся пассажирскими перевозками на микроавтобусах. 9 сентября 2022 года компания «Rīgas mikroautobusu satiksme» объявила о своей неплатежеспособности и прекращении предоставления услуг.

Билеты 
2 января 2023 года «Rīgas satiksme» ввело новую систему проездных.

Всего представлено 3 вида проездных:

Месячный билет 
Месячный билет действителен месяц с момента регистрации первой поездки. Стоимость этого билета 30 евро, вместо прежних 50. Пассажиры, которым предоставлены льготы от Рижской думы (студенты, педагоги и др.), могут получить скидку 50 % (месячный билет обойдётся в 15 евро). Месячный билет можно купить в мобильном приложении, загрузить на персонализированный синий е-талон либо на карту рижанина.

Дневной билет 
Дневные билеты представлены в 3 видах: 1-дневный, 3-дневный и 5-дневный билеты, стоимость которых 5, 8 и 10 евро соответственно. Дневной билет также можно купить в мобильном приложении, или же загрузив его на обычный жёлтый е-талон.

Временной билет 
Со 2 января 2023 года стоимость одного билета составляет 1,50 евро. Купить билет можно в мобильном приложении, на обычном жёлтом е-талоне, на персонализированный синий е-талон либо на карту рижанина. Билет позволяет неограниченно пользоваться всеми видами общественного транспорта в течение 90 минут.

Автобусы 

После создания компании подвижной состав постепенно обновлялся, заменяя старые автобусы марки Ikarus на новые модели мидибусов Ikarus, а также на новые автобусы марки Solaris, автобусы Mercedes-Benz Citaro и Mercedes-Benz O345. До 1 апреля 2009 года в большинстве автобусов были и кондукторы, однако из-за их нехватки на некоторых автобусных маршрутах обязанности кондукторов выполняли водители автобусов. С 1 апреля 2009 года в автобусах также введены электронные билеты.
 
В 2013 г. заключен контракт на закупку 175 автобусов Solaris Urbino (в том числе 115 сочленённых) с поставкой в ​​течение следующих 5 лет на сумму 75,8 млн евро. В сентябре 2019 г. было заложено 15 новых автобусов Solaris Urbino IV.

Автобусные парки 
 6-й автобусный парк (бывший «Иманта»)
 7-й автобусный парк (бывший «Талава»)

Троллейбусы 

Троллейбусы были включены в компанию «Rīgas satiksme» в начале 2005 года, когда к компании было присоединено SIA «Tramvaju un trolejbusu pārvalde». В подвижном составе использовались как старые, так и новые модели троллейбусов Škoda, один троллейбус МАЗ, 11 белорусских троллейбусов АКСМ-333, один троллейбус АКСМ-321, а также новые троллейбусы Solaris Trollino 18. Как и трамваи, троллейбусы изначально комплектовались кондукторами, но с 1 марта 2008 года были введены компостеры, а с 1 апреля 2009 года их заменил электронный билет.

Позднее было закуплено 150 новых троллейбусов Škoda 24Tr Irisbus. Большинство из них оснащены дизель-генератором, что позволяет проходить часть маршрута без использования контактной сети.

В 2013 году был подписан контракт на покупку 125 троллейбусов Škoda 27Tr Solaris с поставкой до 2020 года на сумму 131,8 млн евро.

Троллейбусные парки 
 1-й троллейбусный парк
 2-й троллейбусный парк

Трамваи 

Как и троллейбусы, трамваи были включены в компанию в начале 2005 года. Основу парка составляли трамваи Tatra T3 чешского производства (рижская модификация Tatra T3A), а также небольшое количество трамваев Tatra T6B5 (известных в Риге как Tatra T3MR после ремонта).

В 2010 году Rīgas satiksme планировала заменить старые трамваи на 20 новых трамваев Škoda 15T Riga (ForCity). От обычных трамваев Škoda 15T они отличаются другим передом, окраской и другим расстоянием между колесами. 29 марта 2010 г. был получен первый новый трамвай, а с 1 июня 2010 г. на 6-м трамвайном маршруте начал курсировать первый низкопольный трамвай Škoda 15T[19]. Остальные 19 трамваев были поставлены к концу 2011 года. В 2012 году Рига получила еще 6 низкопольных трамваев с 4 секциями, все они были доставлены в конце того же года. С 7 февраля 2013 года низкопольные трамваи курсируют и по 11-му маршруту. В апреле 2017 года, после необходимой реконструкции инфраструктуры, использование низкопольных трамваев стало возможным и в направлении Иманты. С 5 июня 2017 года низкопольные трамваи курсируют по обновленному трамвайному маршруту 1 (сочетание маршрутов 4 и 6).

Вначале в трамваях работали и кондукторы, но с 1 марта 2007 года их заменили компостеры, которые с 1 апреля 2009 года сменила система электронного билета. В новых трамваях установлены автоматы по продаже билетов.

Трамвайные депо 
 3-е трамвайное депо
 4-е трамвайное депо
 5-е трамвайное депо

Аварии и инциденты 
Список аварий с участием транспортных средств «Rīgas satiksme».

2010

 25 апреля 2010 г. — авария автобуса № 23 в Баложи на остановке «улица Межа». Водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии 4 человека ранены и 3 погибли.

2012

 12 ноября 2012 г. — водитель автобуса 40-го маршрута в Югле, ул. Квелес, преждевременно закрыл дверь, в результате чего она зажала человека и потащила его по земле. Раненая женщина скончалась от полученных травм в больнице.

2014

 26 мая 2014 г. — водитель троллейбуса 18-го маршрута сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе на улице Чака в Риге. Оба раненых позже скончались.
 2 сентября 2014 г. — мусоровоз врезался в трамвай 7-го маршрута с бортовым номером 35119 на улице Маскавас. В аварии было много пострадавших, но обошлось без серьезных травм. Движение трамваев 3 и 7 было остановлено на длительное время, полиция возбудила уголовное дело.
 17 декабря 2014 г. — на улице Клейсту в Риге автобус 36-го маршрута столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Пострадали 11 пассажиров автобуса, трое из них в тяжёлом состоянии. Водитель лесовоза скончался на месте аварии.

2016

 1 мая 2016 г. — пешеход попал под маршрутный автобус «Rīgas satiksme» возле «Центрального рынка» на улице Гоголя и скончался на месте. Улицу здесь можно перейти только через пешеходный туннель.
 15 августа 2016 г. — троллейбус 17-го маршрута столкнулся с восемью автомобилями в центре Риги, на улице Бривибас, в аварии пострадал один человек. Изначально существовала версия, что авария произошла по техническим причинам, однако позже при анализе видеозаписи движения транспортного средства было выявлено, что авария произошла по вине водителя.
 30 декабря 2016 г. — трамвай 10-го маршрута с бортовым номером 30841 сошёл с рельсов и врезался в такси на бульваре Узварас. Жертв не было. Из-за аварии движение трамваев 2, 4, 5 и 10 было остановлено на длительное время.

2017

 11 июля 2017 г. — трамвай 1-го маршрута с бортовым номером 50661 столкнулся с большегрузным автомобилем на Каменном мосту и сошёл с рельсов. Пострадавших в аварии нет, но движение трамваев 2, 4, 5 и 10 было остановлено на длительное время.
 29 июля 2017 г. — на пересечении улицы Бебру и бульвара Анниньмуйжас загорелась крыша и пантограф трамвая 1-го маршрута. Жертв не было. Из-за аварии на длительное время было нарушено движение трамвайных маршрутов 1 и 4.

2018

 20 июля 2018 г. — трамвай 5-го маршрута столкнулся с грузовиком на пересечении улицы Дамбья и Ганибу дамбис. В результате удара трамвай сошёл с рельсов и упал на бок. Пострадавших в аварии нет, но движение трамваев 5 и 9 было остановлено на долгое время.
 19 октября 2018 г. — автобус Rīgas satiksme смертельно наехал на пешехода на улице Абренес в Риге.

2019

 23 февраля 2019 г. — в Риге произошло ДТП между легковым автомобилем и автобусом 3-го маршрута, на повороте на Волери. Несколько человек пострадало, двое погибли.
 26 декабря 2019 г. — автобус Rīgas satiksme смертельно ранил пешехода на перекрёстке улиц Мелдру и Крейменю в Вецмилгрависе.

2020

 24 января 2020 г. произошло ДТП между трамваем и легковым автомобилем, из-за чего было остановлено движение трамваев 1, 2, 5, 10 на пересечении улицы 13 Января и набережной 11 Ноября.
 20 мая 2020 г. — около 17:25 на перекрёстке улиц Прушу и Булту в Кенгарагсе произошло столкновение троллейбуса 15-го маршрута с автомобилем Mercedes-Benz. В результате столкновения троллейбус съехал с дороги и врезался в стену панельного жилого дома, проломив её. Пострадали 7 человек, 6 госпитализированы. Установлено, что водитель «Mercedes-Benz» находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
 8 сентября 2020 г. — водитель автобуса Rīgas satiksme насмерть сбил пешехода на Юрмалас гатве и скрылся с места происшествия.

2021

 12 февраля 2021 года в Катлакалнсе полностью сгорел автобус 26-го маршрута, пострадавших в происшествии нет. Пожарной службе поступил вызов на место происшествия в 20:43, в 22:59 пожар был потушен. Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросистеме автобуса.

Председатели правления 
 Леон Бемхен, 1993 г. (в качестве директора автобусного парка «Талава») — 12 декабря 2018
 Анрис Матис (частное лицо), 13 декабря 2018 — 5 февраля 2019
 Эрнест Саулитис (и. о.), 5 февраля 2019 — 2 января 2020
 Джинета Иннуса, 2 января 2020 — настоящее время

Примечания

Ссылки 
 «Rīgas satiksme»
 Карта с маршрутами общественного транспорта Риги

Операторы общественного транспорта